Blanchart ist der Familienname folgender Personen:
 Geert Blanchart (* 1966), belgischer Eisschnellläufer
 Georg Blanchart (1874–1940), deutscher Industriemanager
 Miquel Blanchart (* 1984), spanischer Triathlet

Siehe auch:
 Blanchard
 Blanchar
 Blanshard